JRZ steht für:
 Jeder Rappen zählt
 Jugoslavenska radikalna zajednica, jugoslawische Partei

Abkürzung